Haines puede referirse a:

 Haines (Alaska)
 Haines (Oregón)
 Haines City, Florida.
 Haines Junction (Yukón).
 Henry Haselfoot Haines, botánico.